Switched at Birth (televisieserie), een dramaserie
 Switched at Birth (film), een televisiefilm uit 1991